Carolina Thunderbirds è il nome di due squadre di hockey su ghiaccio di Winston-Salem:
Carolina Thunderbirds, nati nel 1981 come Winston-Salem Thunderbirds, cambiarono nome un anno dopo e mantennero questa denominazione fino al 1989, quando tornarono a quella iniziale. Hanno giocato in Atlantic Coast Hockey League (1982-1987), All-American Hockey League (1987-1988) e East Coast Hockey League (1988-1989).
Carolina Thunderbirds, nati nel 2016, dal 2017 giocano in Federal Hockey League.